Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1934 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Scriven je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Helen Jacobs (finale)
  Margaret Scriven (prvakinja)
  Alice Marble (drugi krog)
  Betty Nuthall (tretji krog)
  Simone Mathieu (polfinale)
  Kay Stammers (četrtfinale)
  Sylvia Henrotin (drugi krog)
  Lolette Payot (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1934